Нелегал — особа, що веде нелегальний спосіб життя або нелегальну діяльність.

 Нелегал — спеціально підготовлений і засланий до іншої країни з розвідувальним завданням кадровий працівник або агент спецслужби.
 Нелегал — підпільник.

Примітки

Посилання 
 Нелегал //